Kal Khvājeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kal Khvājeh (ort, lat 31,67, long 50,33), Khuzestan, 
 Kal Khvājeh (ort, lat 31,71, long 50,19), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar